Das BNP Paribas Open 2010 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Premier Mandatory-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 8. bis 21. März 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jelena Janković und Caroline Wozniacki, das Janković in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke und Katarina Srebotnik in drei Sätzen gegen Nadja Petrowa und Samantha Stosur.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Indian Wells